Berthe de Blois ou Berthe de Blois-Chartres (morte à Chartres après 1080) est fille d', comte de Blois (989-1037), et d'Irmengarde d'Auvergne (995-1040). Elle est la sœur de , comte de Champagne (1010-1089), et d', comte de Troyes (1015-1040). Par mariages, elle est d'abord duchesse de Bretagne, puis comtesse du Maine.

Biographie 
En 1018, elle épouse le duc de Bretagne , avec qui elle a deux enfants :
 Conan, qui succédera à son père (de 1040 à 1066) sous le nom de  ;
 Havoise de Bretagne, qui épousera Hoël de Cornouaille, successeur, en 1066, de  sur le trône de Bretagne.

Quelques années après la mort d', survenue le  octobre 1040, Gervais de Château-du-Loir, évêque du Mans, arrange son second mariage, en 1046, avec , mais , comte d'Anjou, réplique en envahissant le Maine. Leurs enfants sont :
  († 1062), comte du Maine ;
 Marguerite (v. 1045-1063), fiancée à Robert Courteheuse (futur duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant).

 de Penthièvre, son beau frère, s'empare de la garde de son neveu  et se proclame comte de Bretagne.

Berthe de Blois, de nouveau veuve en 1051, vient finir ses jours dans les bonnes œuvres à Chartres, où sa présence est attestée de 1050 à 1080. Elle fait notamment célébrer l'anniversaire de la mort de son fils à Notre-Dame de Chartres, moyennant l'offrande d'un ciboire.

Références 

Duchesse consort de Bretagne
Date de naissance incertaine (XIe siècle)
Date de décès incertaine (XIe siècle)
Décès à Chartres
Comtesse du Maine